Rock and Roll může znamenat:

základní význam
 Rock and roll – hudební žánr

hudební alba
 Rock'n Roll (album, New York Dolls) – album New York Dolls
 Rock'n Roll (album, Dread Zeppelin) – album Dread Zeppelin
 Rock & Roll (album, Vanilla Fudge) – album Vanilla Fudge
 Rock 'n' Roll (album, Motörhead) – album Motörhead
 Rock 'n' Roll (album, John Lennon) – album Johna Lennona

hudební skladby
 Rock and Roll (píseň, Gary Glitter) – skladba Garyho Glittera z alba Glitter
 Rock and Roll (píseň, Led Zeppelin) – skladba Led Zeppelin z alba Led Zeppelin IV
 Rock & Roll (píseň, The Velvet Underground) – skladba The Velvet Underground z alba Loaded
 Rock 'n' Roll (píseň, Status Quo) – skladba Status Quo z alba Just Supposin'